La Rochénard é uma comuna francesa na região administrativa da Nova Aquitânia, no departamento de Deux-Sèvres. Estende-se por uma área de 8,55 km².

Demografia

Comunas de Deux-Sèvres